Клитемнестра — дочь Леды и Тиндарея, супруга Агамемнона.
 (179) Клитемнестра — сравнительно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.